

Aziende 
 Capio – azienda sanitaria privata svedese attiva in Svezia, Norvegia, Danimarca, Germania e Francia

Geografia 
 Monte Capio – montagna del Piemonte nelle Alpi Pennine

Persone 
 Iseut de Capio – nobildonna e trobairitz del Gévaudan
 Mario Capio – velista italiano